Een gedeelte van een tekst met woorden en tekens die naast elkaar staan, zie Broodtekst#Tekstbeeld
Een vers in een gedicht
Een zin
Bouwkunde
Regel een horizontaal deel van een raamwerk, in tegenstelling tot een verticale stijl
Een voorschrift (doorverwijspagina)
verbod
gebod